Faustus kan syfta på:

 Faustus (roman) – en roman från 1996 av Paavo Rintala

Personer
 Faustus från Mileve (död omkring 400), manikeisk biskop i Nordafrika
 Faustus från Reji (död omkring 495), biskop i nuvarande Frankrike

Se även
 Faust – flera betydelser